12-и међузонски турнир у шаху — одигран је у Лас Палмасу од 12. до 31. јула 1982. године.

Освајачи првог и другог места на турниру Золтан Рибли и Василиј Смислов, стекли су право да играју на мечевима кандидата.

Резултат 

{| class="wikitable"
|+ Јули 1982, Међузонски турнир у шаху, Лас Палмас
|-
! № !!Играч !!Држава !!Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! !!+!!-!!=!!Бодови !! Место
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || align=left|Золтан Рибли || align=left|||2580 || ♚ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ ||||5 ||0 ||8 || 9 || 1
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 || align=left|Василиј Смислов ||align=left||| 2565 || 0 || ♚ || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ||6 ||2 ||5 ||8½ || 2
|-
| 3 || align=left|Михаи Шуба || align=left|||2525 || ½ || 0 || ♚ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 ||||6 ||3 ||4 || 8 || 3
|-
| 4 || align=left|Владимир Тукмаков ||align=left| ||2555 || 0 || 1 || 1 || ♚ || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 ||||5 ||3 ||5 || 7½ || 4-5
|-
| 5 || align=left|Тигран Петросјан ||align=left| ||2605 || ½ || ½ || ½ || 0 || ♚ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ ||||3 ||1 ||9|| 7½ || 4-5
|-
| 6 || align=left|Јан Тиман||align=left| ||2600 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ♚ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ||3 ||3 ||7 ||6½ || 6-7
|-
| 7 || align=left|Бент Ларсен||align=left| ||2595 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ♚ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ||4 ||4 ||5 ||6½ || 6-7
|-
| 8 || align=left|Јожеф Пинтер ||align=left||| 2550 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ♚ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ||2 ||3 ||8 ||6 || 8-10
|-
| 9 || align=left|Џонатан Местел || align=left|||2540 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ♚ || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ||4 ||5 ||4 ||6 || 8-10
|-
| 10 || align=left|Лев Псахис||align=left| || 2615 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ♚ || ½ || ½ || ½ || 1 ||||2 ||3 ||8 || 6 || 8-10
|-
| 11 || align=left|Ларс Карлсон|| align=left||| 2505 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || ♚ || ½ || ½ || ½ ||||2 ||4 ||7 || 5½ || 11-13
|-
| 12 || align=left|Слим Буазиз||align=left| || 2360 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ♚ || ½ || 1 ||||1 ||3 ||9 || 5½ || 11-13
|-
| 13 || align=left|Jaime Sunye Neto ||align=left||| 2500 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ♚ || 1 ||||2 ||4 ||7 || 5½ || 11-13
|-
| 14 || align=left|Валтер Браун ||align=left||| 2590 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ♚ || ||1 ||8 ||4 ||3 || 14
|}

Литература 
 Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 107. .

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Лас Палмас, 1982

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шпанији
Шах у 1982.